Henry Wriothesley (2. hrabia Southampton)
 Henry Wriothesley (3. hrabia Southampton)